Ordet Lucia bruges om flere ting:

 Lucia (pigenavn) – latin (femininum af Lucius) og betyder "den lysende".
 Sankta Lucia – helgeninde. Festdag 13. december, også kendt som Luciadag.